Carl Anton Dolezalek ist der Name folgender Personen:

 Carl Anton Dolezalek (1843–1930), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer, siehe Carl Dolezalek (Eisenbahningenieur)
 Carl Anton Vincens Dolezalek (1870–1952), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer